WKS Gwardia Warszawa – wielosekcyjny klub sportowy
 Gwardia Warszawa (boks)
 Gwardia Warszawa (piłka nożna)
 Gwardia Warszawa (zapasy)
 WSŻ Gwardia Warszawa